Километро 29 има више значења:

 Километро 29 (Чампотон), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Километро 29 (Апаско), насеље у савезној држави Мексико у Мексику